Ostrovo kan syfta på följande platser:

Bulgarien 

 Ostrovo (distrikt), Razgrad, Obsjtina Zavet,

Grekland 

 Árnissa, ort, Mellersta Makedonien, Nomós Péllis, 

Robotskapade Bulgarienförgreningar
Robotskapade Greklandförgreningar